RIM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Mavretanijo.
 Research In Motion

Glej tudi 
 Rim (glavno mesto Italije) italijansko: Roma

Kratice